Ritratto maschile – dipinto di Mosè Bianchi conservato nei Musei Civici di Monza
 Ritratto maschile – dipinto del Parmigianino conservato nel Kunsthistorisches Museum di Vienna
 Ritratto maschile – dipinto di Pisanello conservato nel Palazzo Rosso di Genova
 Ritratto maschile – dipinto di Romanino conservato all'Allentown Art Museum di Allentown (Pennsylvania)
 Ritratto maschile – dipinto di Romanino conservato al Museo di belle arti di Budapest
 Ritratto maschile – dipinto di Giorgio Schiavone conservato al Museo Jacquemart-André
 Ritratto maschile – dipinto di Jan van Eyck conservato nei Musei statali di Berlino